Deyrolle, l'une des plus célèbres maisons d'entomologie et de taxidermie de Paris.
 Achille Deyrolle, entomologiste et négociant français, né en 1813 et mort en 1865.
 Henri Deyrolle, frère du précédent, voyageur, entomologiste et négociant français, né en 1827 et mort en 1902.
 Émile Deyrolle, fils d'Achille, marchand-naturaliste et éditeur français, né en 1838 et mort en 1917.
 Jean Deyrolle, peintre contemporain français, né en 1911 et mort en 1967.
 Théophile Deyrolle peintre français, né en 1844 et mort en 1923.

Homonymie de patronyme